Illes Balears: Església de Santa Maria (Maó), església gòtica del 
 Catalunya:
 Alt Penedès:
 Basílica de Santa Maria de Vilafranca, basílica de Vilafranca del Penedès 
 Església de Santa Maria (Sant Martí Sarroca), església romànica de Sant Martí Sarroca
 Alta Ribagorça:
 Santa Maria de Cardet, església parroquial romànica del poble de Cardet a la Vall de Boí
 Santa Maria de Corroncui II, església parroquial romànica del poble de Corroncui
 Santa Maria de Sarroqueta, església del poble de Sarroqueta de Barravés al Pont de Suert
 Santa Maria de Taüll, església romànica de Taüll al municipi de la Vall de Boí
 Santa Maria de Viu de Llevata, església del Pont de Suert
 Alt Urgell: Santa Maria d'Urgell, catedral romànica de la Seu d'Urgell 
 Anoia:
 Santa Maria d'Igualada, basílica d'Igualada 
 Santa Maria de la Tossa de Montbui, església preromànica de Santa Margarida de Montbui
 Església de Santa Maria de Rubió, al poble de Rubió a l'alta Anoia, al peu del castell de Rubió
 Bages:
 Santa Maria d'Artés, església romànica d'Artés
 Santa Maria de Manresa, basílica també coneguda com la Seu de Manresa
 Santa Maria de Matadars, església preromànica al municipi del Pont de Vilomara
 Santa Maria de Talamanca, església romànica de Talamanca
 Baix Camp: Santa Maria de Prades, església romànica de Prades
 Baix Llobregat:
 Santa Maria de Cervelló, església de Santa Coloma del Cervelló
 Església de Santa Maria (Cornellà de Llobregat)
 Santa Maria d'Olesa de Montserrat, església parroquial d'Olesa de Montserrat
 Barcelonès:
 Santa Maria del Mar, església gòtica al barri de la Ribera de Barcelona 
 Santa Maria de Pedralbes, església del monestir de Pedralbes (Sarrià, Barcelona)
 Berguedà:
 Santa Maria d'Avià, església romànica al municipi d'Avià
 Santa Maria de Serrateix, església romànica de l'antic monestir de Serrateix (municipi de Viver i Serrateix)
 Cerdanya:
 Santa Maria d'All, església romànica d'All al municipi d'Isòvol (Baixa Cerdanya)
 Santa Maria de Bastanist, església romànica al municipi de Montellà i Martinet (Baixa Cerdanya)
 Conca de Barberà: Santa Maria de Montblanc, església gòtica de Montblanc
 Empordà:
 Santa Maria dels Masos
 Santa Maria de la Tallada, església parroquial romànica de la Tallada d'Empordà
 Església de Santa Maria de Roses, temple catòlic a Roses (Alt Empordà)
 Santa Maria d'Ullà, església parroquial d'Ullà (Baix Empordà)
 Santa Maria de Lladó, església i monestir de Lladó
 Santa Maria de Castelló d'Empúries
 Santa Maria de Gaüses, Vilopriu (Baix Empordà)
 Gironès:
 Santa Maria de Girona o Catedral de Girona, seu catedralícia del Bisbat de Girona
 Església de Santa Maria de Salitja, església de Vilobí d'Onyar 
 Maresme:
 Santa Maria d'Arenys, església parroquial d'Arenys de Mar
 Santa Maria de Blanes, edifici gòtic de Blanes que es va construir entre els anys 1350 i 1410
 Santa Maria de Mataró, basílica de Mataró
 Santa Maria de Pineda, església parroquial de Pineda 
 Noguera:
 Santa Maria de Balaguer, església gòtica de Balaguer
 Santa Maria de Castelló de Farfanya, església de la vila de Castelló de Farfanya
 Osona: 
 Santa Maria del Barri, església romànica a Tona
 Santa Maria de Lluçà, monestir a Lluçà 
 Pallars Jussà:
 Santa Maria de Cauberola, església romànica d'Abella de la Conca
 Santa Maria de Figuerola d'Orcau, església parroquial de Figuerola d'Orcau 
 Santa Maria de Mas Palou, església romànica d'Abella de la Conca
 Santa Maria de Montsor, església romànica del poble de Montsor a la Pobla de Segur 
 Santa Maria de Sapeira, església parroquial romànica del poble de Sapeira (Tremp)
 Santa Maria d'Eroles, església romànica d'Eroles (Tremp)
 Santa Maria d'Espluga de Serra, església romànica d'Espluga de Serra (Tremp)
 Pallars Sobirà: Santa Maria de Tornafort, ermita del poble de Tornafort, al municipi de Soriguera
 Priorat: 
 Santa Maria de Falset, monument del municipi de Falset (Priorat) protegit com a bé cultural d'interès local
 Santa Maria de Siurana, temple romànic
 Ribera d'Ebre:
 Església de Santa Maria (Flix)
 Església de Santa Maria (la Palma d'Ebre)
 Ripollès:
 Santa Maria de Cererols, església romànica dins el mas de Cererols
 Santa Maria de Camprodon, església parroquial de Camprodon
 Solsonès:
 Santa Maria de Solsona, catedral de Solsona
 Santa Maria de la Molsosa, església de la Molsosa
 Urgell:
 Santa Maria d'Agramunt, església romànica d'Agramunt 
 Santa Maria de Vallbona de les Monges, monestir cistercenc femení
 Vallès Occidental:
 Santa Maria de Barberà, església romànica a Barberà del Vallès
 Santa Maria de les Feixes, ermita barroca a Cerdanyola del Vallès 
 Santa Maria de Santiga, església d'origen romànic al nucli de Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)
 Santa Maria de Toudell, església romànica al municipi de Viladecavalls
 Santa Maria de Terrassa, església romànica de Terrassa, una de les tres que conformen el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere
 País Valencià:
 Santa Maria o Catedral de València, catedral de la Seu de València
 Basílica Menor de Santa Maria d'Elx, església d'Elx d'estil barroc
 Església de Santa Maria de Peníscola, temple catòlic d'estil gòtic inicial i ampliació barroca
 Església de Santa Maria la Major o Cocatedral de Santa Maria, Castelló de la Plana
 Església arxiprestal de Santa Maria d'Alcoi, església d'Alcoi
 Església de Santa Maria Magdalena de Vilafranca, església renaixentista de la parròquia del bisbat de Sogorb-Castelló 
 Església de Santa Magdalena de Polpís, església d'estil neoclàssic a Santa Magdalena de Polpís (Baix Maestrat) 
 Església arxiprestal de Santa Maria d'Alcoi, església barroca d'Alcoi destruïda l'any 1937 i reconstruïda l'any 1955 sobre els seus fonaments
 Santa Maria de Xaló, església parroquial de Xaló, a la Marina Alta
 Santa Maria, restes de la primitiva església romànica a l'edifici dels jutjats d'Alcoi vegeu antic edifici de l'hospital d'Alcoi
 Santa Maria de Morella, església arxiprestal gòtica i renaixentista de Morella, als Ports
 Església de Santa Maria (Oliva), església parroquial d'Oliva, a la Safor
 Resta del món:
 Santa Maria de Montgai, església a Montgai municipi de Viacamp i Lliterà a la Franja de Ponent (Aragó)
 Santa Maria d'Estall, església romànica d'Estall al municipi de Viacamp i Lliterà (Ribagorça)
 Santa Maria de Vilanova d'Éssera, església romànica llombarda s. XI - XII, al municipi de Vilanova d'Éssera
 Santa Maria d'Axpe, església gòtica del poble d'Axpe-Busturia, a Biscaia
 Santa Maria d'Eunate, església romànica prop de Puente la Reina, a Navarra 
 Santa Maria d'Estall, església parroquial de l'entitat de població d'Estall, al municipi de Viacamp i Lliterà (Aragó) 
 Basílica de Santa Maria de Cracòvia, basílica gòtica de Cracòvia, a Polònia
 Santa Maria de Rye, església de la ciutat vella de Rye, East Sussex, Anglaterra
 Església de Santa Maria de Jerusalem de Trški Vrh, església a la regió de Zagorje de Croàcia 
 Església de Santa Maria de Montserrat dels Espanyols, església nacional d'Espanya a Roma
 Santa Maria dell'Orazione e Morte, petita església de Roma
 Església de Santa Maria de l'Almudena a Madrid
 Església de Santa Maria da Graça, catedral de Setúbal a Portugal
 Catedral de Santa Maria d'Auloron, catedral d'Auloron, al Bearn
 Església de Santa Maria de les Roques, església de Beram, a la regió d'Ístria de Croàcia
 Església Catedral de Santa María, catedral de Múrcia
 Catedral de Santa Maria de Tòquio, catedral de Tòquio, Japó
 Santa Maria de la Vega de Tarassona, edifici monumental d'Aragó 
 Catedral de Santa Maria de Burgos, catedral de Burgos
 Santa Maria de Toledo, catedral de Toledo
 Església de Santa Maria (Viana), església a Viana (Navarra)